Ричард Оукс (, родился 1 октября 1976 в Периуэйле) — британский музыкант и автор песен, гитарист и клавишник группы Suede.

Биография 
Родился в Лондоне в Периэуйле, детство провёл в районе Паркстоун города Пул графства Дорсет. Начал играть на испанской гитаре, которая была у его сестры, а музыкой решил заняться после того, как прослушал в возрасте 12 лет альбом «The Story of the Clash, Volume 1». До прихода в группу Suede Оукс играл в группе «TED» со своим другом Питером — изначально группа называлась «PIPATED» (сокращение от Plug in Peter and the Electric Daffodils).

Suede 
В мае 1993 года Оукс участвовал в первом концерте группы Suede в театре Пула. Узнав, что из группы ушёл Бернард Батлер и группа искала ему замену, Ричард записал несколько песен группы и своих собственных на магнитофон с 4 дорожками, который отправил в фан-клуб с запиской «Возьмите меня или оставьте меня» (). Барабанщик Саймон Гилберт, услышав голос Андерсона на заднем плане одной из кассет, даже подумал, что это ранняя демоверсия какой-то из песен. После второго прослушивания Оукс был приглашён в группу и, обойдя более чем 500 кандидатов, 17 сентября 1994 за две недели до своего дня рождения официально стал членом группы. Первое публичное появление Оукса в составе группы состоялось в программе Top of the Pops, а первое выступление — на концерте у секретного фан-клуба в Лондонском клубе Raw 10 октября 1994, когда Оукс исполнял песню «We are the Pigs» (на неё был снят клип). Он стал автором песен на B-сторонах синглов «New Generation», «Together» и «Bentswood Boys». Вместе с Андерсоном он писал песни на последующих альбомах и материале сторон B, и некоторые из песен даже становились хитами в радиочартах Великобритании.

В 2010 году группа воссоединилась после распада, и Оукс принял участие в трёх концертах, затем выступил в декабре на лондонской O2-Арене, на нескольких фестивалях в Швеции, на Hultsfredsfestivalen в июле и на концертах в Дании и Норвегии в Августе. Почти все песни (кроме двух) с шестого альбома Bloodsports были написаны Оуксом, а альбом вышел в марте 2013 года. 22 января 2016 вышел альбом Night Thoughts, на котором только 4 песни не принадлежали авторству Оукса. Выход альбома сопровождался фильмом, режиссёром которого стал Роджер Сарджент. В 2016 году группа выступала на фоне экрана, на котором показывался фильм Сарджента.

Artmagic 
В 2008 году певец Шон Макги объявил в Myspace, что работает с Ричардом Оуксом над новым материалом. В марте 2009 года Макги в блоге сообщил о написании 11 песен вместе с Оуксом (позднее оказалось, что их было 14) и назвал три из них: «I Keep On Walking», «Forever In Negative» и «You». После воссоединения Suede Макги сказал, что постарается учесть расписание гастролей группы для дальнейшей работы с Оуксом, и в апреле 2010 года объявил о создании новой группы Artmagic. Их первый EP под названием «I Keep On Walking» вышел 23 мая 2011, а 25 июня 2012 вышел сингл «Forever In Negative». 2 июля был выпущен альбом «Become The One You Love», а 21 октября — сингл «Down in the River».

Примечания 

Рок-гитаристы Великобритании
Поэты-песенники Великобритании